Rabenberg ist der Name folgender Berge:

 Rabenberg (Olbernhau), Berg bei Olbernhau im Erzgebirge, Sachsen
 Rabenberg (Erzgebirge), Berg bei Breitenbrunn im Erzgebirge, Sachsen
 Rabenberg (Calvörde), Berg bei Calvörde in Sachsen-Anhalt
 Rabenberg (Schönwald), Berg im Fichtelgebirge, Bayern
 Großer Rabenberg, deutscher Name des Berges Havran im Oberpfälzer Wald, Tschechien
 Rabenberg (Waldviertel) (), Berg östlich von Bad Großpertholz, Niederösterreich
 Rabenberg (Seefeld-Kadolz) (), Berg nördlich von Seefeld, Niederösterreich
 Rabenberg (Pernersdorf) (), Berg nordöstlich von Pernersdorf, Niederösterreich

Rabenberg ist der Name folgender Orte:
 Rabenberg (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Rabenberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Rabenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rabenberg (Wolfsburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Wolfsburg, Niedersachsen
 Rabenberg (Gemeinde Feistritz), Ortschaft der Marktgemeinde Feistritz im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rabenberg (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Rabenberg (Gemeinde Enns), Ortschaft der Stadtgemeinde Enns in Oberösterreich
 Rabenberg (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Rabenberg (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft und Katastralgemeinde von Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rabenberg (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Rabenberg (Gemeinde Paldau), Weiler in der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Rabensberg